Okręty US Navy o nazwie USS  "Spitfire":

 Pierwszy "Spitfire" był galerą, która była w służbie do października 1776. 
 Drugi "Spitfire" był slupem handlowym który był używany do 1820.
 Trzeci "Spitfire" był w służbie do 1816.
 Czwarty "Spitfire" był bocznokołową kanonierką, która operowała do 1848. 

Monitor USS "Suncook" nosił nazwę  USS "Spitfire", kiedy położono jego stępkę w 1869.
Spitfire